Dvd che documenta i 12 anni dell’associazione Clab attraverso un'intervista esclusiva di Claudio Baglioni, diviso in tre capitoli: Clab (dove vengono raccontate le origini e i raduni), Claudio (fotostoria musicale) e Concerti (dal 1982 al 2006).